Бульвар Рокоссовского — топоним:
* «Бульвар Рокоссовского» — станция Московского метрополитена.
 «Бульвар Рокоссовского» — станция Московского центрального кольца.

См. также 
 Бульвар Маршала Рокоссовского

Объекты, названные в честь Константина Рокоссовского